Jhon Murillo est le nom de plusieurs personnalités :

 Jhon Murillo (1984- ), athlète colombien ;
 Jhon Murillo (1995- ), footballeur vénézuélien.